

Carriera

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 maggio 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
QPR: 2010-2011

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori inglesi